N145 peut faire référence à :
  dans plusieurs pays ;
 Ligne de bus Noctilien N145 de la RATP.